Астеропа (Asterope, или Стеропа) — 2 звезды (21 Тельца и 22 Тельца) в скоплении Плеяд.
 Asterope  — род ракообразных семейства ракушковых.